Кратова Говтва — річка
 Кратова Говтва —  село, Полтавська область, Диканський район